Winogradnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Winogradnoje (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan
 Winogradnoje (Kabardino-Balkarien), Dorf in der Kabardino-Balkarischen Republik
 Winogradnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Schaudienen, 1938–1946 Kornhöfen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Winogradnoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Stutterei, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Winogradnoje (Kalmückien), Dorf in der Republik Kalmückien
 Winogradnoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Winogradnoje (Nordossetien-Alanien), Dorf in der Republik Nordossetien-Alanien
 Winogradnoje (Tschetschenien), Dorf in der Tschetschenischen Republik

Siehe auch:
 Wynohradne, ukrainische Entsprechung